Cheongha-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Cheongha-myeon, Pohang, socken i Pohang, Norra Gyeongsang, 
 Cheongha-myeon, Gimje, socken i Gimje, Norra Jeolla,